Love/Hate – album Nine Black Alps
 Love/Hate – irlandzki serial telewizyjny
 Love/Hate – amerykański zespół muzyczny

Zobacz też 
 Miłość i nienawiść (ujednoznacznienie)